Большой Олений:
 Большой Олений — остров в Баренцевом море, в составе архипелага Новая Земля (Архангельская область).
 Большой Олений — остров в Кольском заливе Баренцева моря (Мурманская область, ЗАТО Александровск).
 Большой Олений — остров в Баренцевом море близ Мурманского берега Кольского полуострова (Мурманская область, Кольский район).
 Большой Олений — остров в Карском море близ Диксона (Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район).
 Большой Олений — остров в озере Верхнем Пулонгском близ Чупы (Карелия, Лоухский район).
 Большой Олений — пролив между Кольским полуостровом и островом Большой Олений (Мурманская область)

См. также 
 Остров Большой Олений — посёлок в сельском поселении Териберка Кольского района Мурманской области.
 Олений
 Малый Олений